Il singolare del Waldbaum's Hamlet Cup 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Magnus Norman era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tommy Haas ha battuto in finale 6–3, 3–6, 6–2 Pete Sampras.

Teste di serie

 n/a
  Àlex Corretja (primo turno)
  Pete Sampras (finale)
  Arnaud Clément (semifinali)

 Thomas Johansson (semifinali)
 Tommy Haas (campione)
 Goran Ivanišević (primo turno)
 Jan-Michael Gambill (primo turno)
 Thomas Enqvist (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Waldbaum's Hamlet Cup 2001
ATP Tour 2001